В 1736 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 Шарль Мари де ла Кондамин совместно с Буге (Pierre Bouguer) и Годеном (Louis Godin), организовал научную экспедицию в Южную Америку для измерения дуги меридиана под экватором, с целью доказать что Земля не идеальный сферический шар, как было принято считать в то время.

Публикации 
 Статья Леонарда Эйлера «Решение вопроса, связанного с геометрией положения» положила начала теории графов, ставшей в наши дни одним из важнейших разделов прикладной математики.
 Вышел в свет двухтомный трактат Эйлера «Механика, или наука о движении, в аналитическом изложении», ознаменовавший новый этап в развитии этой древней науки и посвящённый динамике материальной точки. В отличие от основоположников данного раздела динамики — Галилея и Ньютона, пользовавшихся геометрическими методами, Эйлер предложил самый общий и единообразный аналитический метод решения задач динамики: составление дифференциальных уравнений движения материального объекта и их последующее интегрирование при заданных начальных условиях.

Награды 
Медаль Копли: Джон Теофил Дезагюлье, английский учёный, являвшийся активным сторонником и пропагандистом научных, философских и политических идей Исаака Ньютона.

Родились 
 19 января — Джеймс Уатт, изобретатель паровой машины.
 25 января — Жозеф Луи Лагранж, французский математик, астроном.
 21 марта — Клод-Никола Леду, французский архитектор, мастер архитектуры французского классицизма, предвосхитивший многие принципы модернизма (ум.1806).
 14 июня — Шарль Кулон, учёный-физик, исследователь электромагнитных и механических явлений.

Скончались 
 7 февраля — Стивен Грей, английский учёный, наиболее известный опытами, приведшими к открытию передачи электричества на расстояние. Дважды лауреат премии Копли.
 2 мая — Альберт Себа, нидерландский аптекарь и собиратель коллекций развивавший зоологическую систематику.
 16 сентября — Габриель Фаренгейт, немецкий физик.

См. также

Примечания